Бенковце () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1363 году.

В селе есть римо-католический костел, построенный в 1783 году в стиле барокко-классицизма, в 1890 году перестроен в стиле неоготики.

Население 
В селе проживает 540 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 92,10 %,
 цыгане — 5,33 %,
 чехи — 0,37 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 92,10 %,
 греко-католики — 3,86 %,
 протестанты — 0,18 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 2,76 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии